Азаровичи — деревня:
 Азаровичи (Могилёвская область) (Белоруссия)
 Азаровичи (Костромская область) (Россия)